Malu Roșu se poate referi la:

 Malu Roșu, Ialomița
 Malu Roșu, Olt
 Malu Roșu, Prahova

Vezi și 
 Malu (dezambiguizare)